Aroeira ou arrueira, nome comum de várias árvores.
Lentisco - árvore mediterrânica também conhecida como aroeira
Ou ainda:
Aroeira (cartunista)
Fundação Aroeira

Localidades

Aroeira (Macaé)
Aroeira (Pé de Serra)

Aroeira (Charneca de Caparica)

Desambiguação